Hydranthea är ett släkte av nässeldjur. Hydranthea ingår i familjen Lovenellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Hydranthea